Аличка — уменьшительная форма женских имён:
 Алевтина
 Альбина
 Алина
 Алёна
 Александра
 Алисия
 Алиса